Стрілиця — рід водних рослин родини Частухових

Стрілиця — селище міського типу, Семилуцький район, Воронезька область
 Стрілиця — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область